Hrvatski otoci:
 Gubavac Veli, otočić kod Murtera
 Gubavac Mali, otočić kod Murtera
 Gubavac (Korčula), nenaseljeni otočić u Pelješkom kanalu
 Gubavac (Pelješac) (Gubeša), otočić kod mjesta Brijesta na Pelješcu